Aldo Aymonino – (1880-1946) generale italiano
 Aldo Aymonino – (1953–) architetto italiano